Realenzyklopädie (RE) steht für:
 Reales Staats- Zeitungs- und Conversations-Lexicon (1708), Brockhaus Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie (1882), siehe Konversationslexikon
 1837–1864 Real-Encyclopädie der classischen Alterthumswissenschaft, siehe Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft
 1854–1913: Realenzyklopädie für protestantische Theologie und Kirche
 1893–1978 Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft („Pauly-Wissowa“, Neuerarbeitung des 1837–1864 erschienenen Werkes)

Siehe auch:
 Realwörterbuch